Le nom « Corse » désigne notamment :

Toponyme

France 
 la Corse, une île située en mer Méditerranée, ainsi que le gentilé de ses habitants ;
 la collectivité territoriale de Corse, composée de deux départements français à statut spécial : Corse-du-Sud et Haute-Corse ;
 le royaume de Corse, ancienne monarchie constitutionnelle proclamée par l'assemblée d'Alesani du , dans le cadre de la révolution corse contre la république de Gênes de 1729-1769 ;
 la République corse, ancien État autoproclamé institué en novembre 1755 par Pascal Paoli et ses partisans, par indépendance vis-à-vis de la République de Gênes ;
 le royaume anglo-corse, ancien royaume dont l'indépendance vis-à-vis de la France dura du  au  ;
 la Corse (province), ancienne province de France de 1768 à 1790 ;
 la Corse (département), ancien département français.

Royaume-Uni 
 Corse, un village du Gloucestershire en Angleterre, dans le district de Forest of Dean.

Divers 
 la langue corse, une langue romane parlée en Corse ; 
 la corse (race bovine), une race bovine élevée presque exclusivement en Corse ;
 la corse (race caprine) et la Corse (race ovine), autres races animalières ;
 le corse (AOC), un vin d'appellation d'origine contrôlée produit sur l'ensemble du vignoble de Corse ;
 le Corse, ferry construit en 1966 ayant navigué pour la Compagnie générale transatlantique, la CGTM puis la SNCM de 1966 à 1981, devenu célèbre pour son naufrage meurtrier survenu en 2000 en mer Égée sous le nom d’Express Samina ;
 le Corse, ferry ayant appartenu à la SNCM de 1983 à 2016 ;
 la corse, un geste défensif au volley-ball ;
 l'opération Corse, une opération militaire qui a précipité la chute de la Quatrième République en France en 1958.